Hirtstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hirtstein (Gemeinde), ehemalige Gemeinde (1994–2000) im Erzgebirgskreis, Deutschland
Berge:
 Hirtstein (Erzgebirge), 890 m, erloschener Vulkan im Erzgebirge
 Hirtstein (Mühlviertel), 844 m, bei Schenkenfelden im Mühlviertel, Oberösterreich
 Hirtstein (Waldviertel), 759 m, bei Oberkirchen im Waldviertel, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Hirtenstein